Името Димитър Съселов (Съсълов) носят:
 опълченецът Димитър Съсълов
 авторът на исторически студии за прабългарите Димитър Съсълов (син на опълченеца)
 архитектът Димитър Съселов (син на историка)
 астрономът Димитър Съселов (син на архитекта и внук на историка)